Deux navires de guerre japonais furent baptisés Hayashio :
 le Hayashio, un destroyer de classe Kagerō lancé en 1939 ;
 le JDS Hayashio, un sous-marin d'attaque à propulsion conventionnelle armé en 1992. 

Nom de bateau de la Marine japonaise